Teenage Mutant Ninja Turtles
 TMNT (Game Boy Advance)
 TMNT (film)
 TMNT (computerspel)